Morcone renvoie à :

 Morcone, commune italienne de la province de Bénévent (Campanie) ;
 Morcone, localité de la commune italienne de Capoliveri, dans la province de Livourne (Toscane).